

Rzeki i jeziora 
 Tana – rzeka w Finlandii i w Norwegii
 Tana – rzeka w Kenii
 Tana – jezioro w Etiopii

Lokalizacje 
 Tana lub Tanais – starożytne miasto bosporańskie w delcie Donu
 Deatnu Tana – gmina w Norwegii
 Tana bru – główna miejscowość gminy Deatnu Tana w Norwegii
 (1641) Tana – planetoida z pasa głównego asteroid

Postacie 
 Elijah Tana – zambijski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Tana French – irlandzka pisarka powieści sensacyjnych i aktorka
 Tana Umaga – nowozelandzki zawodnik rugby

Pozostałe 
 Tana (Phaner furcifer) – małpiatka z rodziny lemurkowatych
 Tana – albański film z 1958 roku, w reżyserii Kristaqa Dhamo
 Täna – album studyjny estońskiego piosenkarza Jüriego Pootsmanna z 2016 roku